Die A-Junioren-Bundesliga 2011/12 war die neunte Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorhergehenden acht Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Nord/Nordost um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender Deutscher Meister ging der VfL Wolfsburg in die Saison. Deutscher A-Juniorenmeister wurde der FC Schalke 04, der sich im Finale gegen den FC Bayern München mit 2:1 durchsetzen konnte.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nehmen der FC St. Pauli und Rot-Weiß Erfurt als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, der VfL Oldenburg und Carl Zeiss Jena, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei schließlich Oldenburg die A-Junioren-Bundesliga erreichte.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangten die SpVgg Unterhaching aus der A-Jugend-Bayernliga und Waldhof Mannheim aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Aufstiegs-Aspiranten der A-Jugend-Regionalliga Südwest und der A-Jugend-Oberliga Hessen spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich der Südwest-Vertreter 1. FC Saarbrücken gegen den hessischen Verein Kickers Offenbach durchsetzte.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen Alemannia Aachen als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, Rot-Weiß Oberhausen als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und die Preußen Münster aus der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Torschützenliste

Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2012

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2011/12 auf Kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2011/12 auf Kicker.de
 Staffel West 2011/12 auf Kicker.de
 Endrunde 2012 auf Kicker.de

Fußballsaison 2011/12
2011/12